Нова Црња () је насеље у општини Нова Црња, у Средњобанатском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 1509 становника.

Прошлост 
Аустријски царски ревизор Ерлер је 1774. године констатовао да место "Зерниа" припада Сентандрашком округу Темишварског дистрикта. Становништво је тада било српско.

Демографија 
У насељу Нова Црња живи 1512 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,4 година (40,4 код мушкараца и 44,1 код жена). У насељу има 723 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,57.

Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Види још 
 Општина Нова Црња

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Нова Црња — мапе, временски подаци итд. 

 
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији